Kuhweide steht für:
 ein ehemaliges Bremer Flächenmaß, Kuhweide (Einheit)
 eine Viehweide, siehe Weide (Grünland)

bezeichnet folgende Ortschaften:
 Kuhweide (Angermünde), ehemaliges Dorf zwischen Greiffenberg und Frauenhagen, Landkreis Uckermark, Brandenburg 
 Meppen-Kuhweide, Stadtteil von Meppen, Landkreis Emsland, Niedersachsen

ist der Familienname von:
 Willi Kuhweide (* 1943), deutscher Segler und Pilot

ist Namensbestandteil mehrerer Naturschutzgebiete:
 Haselünner Kuhweide, siehe Haselünner Wacholderhain
 Im Rußland und in der Kuhweide bei Lindheim
 Meppener Kuhweide

Siehe auch:

 Rinderweide